Эдвард Зенонович Бужинский (; род. ) — советский и литовский шашист польского происхождения. Чемпион мира и Европы среди ветеранов 2007 и 2008 годов, бронзовый призёр Чемпионата Европы  2008 в Таллине по международным шашкам. Многократный чемпион Литвы. В 1974 году занял второе место на чемпионате СССР среди юношей. Международный гроссмейстер, шашечный журналист, тренер, деятель и композитор, автор учебников по шашкам.

Спортивные достижения

Чемпионат мира 
 1992 (12 место)
 1996 (8 место)
 2003 (17 место)
 2005 (11 место)
 2009 (турнир не состоялся)
 2011 (17 место)
 2013 (10 место)
 2017 (12 место в полуфинале С)

Чемпионат Европы 
 1995 (4 место)
 1999 (4 место)
 2002 (6 место)
 2008 (3 место)
 2008 (среди команд) (4 место в составе сборной Франции)
 2010 (4 место)
 2012 (10 место)
 2014 (17 место)

Чемпионат СССР 
 1977 (15 место)
 1984(10 место)
 1985 (9 место)
 1986 (10 место)
 1987 (6 место)
 1988 (17 место)

Библиография 
 Эдвард Зенонович Бужинский, Яков Лейбович Шаус, «Теория и практика международных шашек», Москва, Физкультура и спорт, 1985
 E.Buzhinsky & G.Leibovich, «International Draughts. The Tactical Game. Part I. Classic Positions», Вильнюс
 E.Buzhinsky & G.Leibovich, «International Draughts. The Tactical Game. Positions with the Draught 27 (24)», Вильнюс, 1991
 Edward Burzyński, «Strategia i taktyka w warcabach», Szczecin, Warcpol, 1997 ISBN 83-905619-9-9
 Edward Burzyński, «Warcabowe abecadlo. Draughts Alphabet», Szczecin, Warcpol, 2000 ISBN 83-905619-7-2
 Edward Burzyński, «Cudowny świat warcabów. Książka dla przyszłych mistrzów». Szczecin, Warcpol, 2005 ISBN 83-918541-1-6
 Edward Burzyński, «Dámajáték lépésről lépésre», (raamatu «Warcabowe abecadlo» tõlge ungari keelde). Zalaegerszeg, 2005
 Edward Burzyński, «Warcabowe abecadlo», (raamatu teine, täiendatud ja parandatud trükk), Szczecin, PC-BEST, 2010 ISBN 978-83-924787-3-7

Примечания 

Шашисты Литвы
Международные гроссмейстеры по шашкам
Шашечные теоретики
Тренеры по шашкам
Шашечные композиторы СССР
Шашечные композиторы Литвы
Шашисты СССР